Brizopyrum (Stapf): gènere de la tribu Danthonieae de la família Poaceae: vegeu Tribolium
 Brizopyrum (Link): gènere de la tribu Poeae de la família Poaceae: vegeu Desmazeria